Назарбеков — тюркская фамилия. Известные носители:

 Назарбеков, Озодбек Ахадович (род. 1974) — узбекский певец, народный артист Республики Узбекистан.
 Назарбеков, Фома Иванович (1855-1931) — армянский военный деятель, генерал-майор русской армии.